

Wydarzenia 

 29 lipca - wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora II zdobyły i splądrowały Jerozolimę burząc przy tym Świątynię Jerozolimską. (Data alternatywna: 586 p.n.e.)

Zmarli 
 Periander, tyran Koryntu (data sporna lub przybliżona)